Сьерра-Леоне () — река с эстуарием в Атлантическом океане на западе одноимённой страны. Он образован реками  и  и имеет ширину от 6 до 16 км и 40 км в длину. Близ реки находятся крупнейшие порты:  и . Река также важна для судоходства. Это самая большая естественная гавань на африканском континенте. В эстуарии находятся несколько островов, такие как  (крупнейший среди всех),  и  (имеющий историческое значение — на острове находится замок, построенный английскими работорговцами).

Населённые пункты 
Река разделяет город Фритаун, столицу страны Сьерра-Леоне (южная сторона гавани), и главный аэропорт страны, . Из аэропорта во Фритаун можно добраться при помощи скоростного катера или паромом.

Экология 
Согласно Рамсарской конвенции, 13 декабря 1999 года река была назначена водно-болотным угодьем, имеющим международное значение.

Территория в основном представляет собой мангровые болота, но также включает в себя приливно-отливные пресноводные болотные леса.

Примечания 

Реки, впадающие в Атлантический океан (Африка)
Реки Сьерра-Леоне
Эстуарии
Фритаун
Рамсарские угодья Сьерра-Леоне